

Economia 
 Economia mista – sistema economico
 Banca mista – banca mista

Musica 
 Mista – gruppo musicale statunitense
 Mista – album dell'omonimo gruppo musicale del 1996
 Mista Grimm – rapper statunitense
 Mista Savona – musicista statunitense

Altro 
 Mista – soprannome di Miguel Ángel Ferrer Martínez, calciatore spagnolo
 Connettivite mista – malattia reumatica autoimmune
 Tecnica mista – tecnica di realizzazione di un'opera
 Opera mista – tecnica edilizia romana
 Costituzione mista – forma di governo formulata nell'Antica Roma
 Derivata mista – in matematica, risultato di alcune derivate parziali di una funzione a variabili reali
 Guido Mista – personaggio della serie a fumetti Le bizzarre avventure di JoJo

Pagine correlate 
 Misto

Altri progetti